Sîngerei − miasto w Mołdawii; stolica rejonu Sîngerei; 13 tysięcy mieszkańców (2012). Ośrodek przemysłowy. W latach 1944-1991 nazywało się Lazowsk.

Miasta w Mołdawii